Saly steht für:

 Saly Portudal, Badeort in Senegal
 Saly (Ukraine), Dorf in der Ukraine (kyrillisch Сали)
 Jacques Saly (1717–1776), französischer Bildhauer

Sály steht für:
 Sály, ungarische Gemeinde

Siehe auch:
 Sali
 Sally
 Šaly